Die Abkürzung UFH steht für

 UFH Umweltforum Haushalt, Entsorgungs- und Recyclingunternehmen in Österreich
 Unfraktioniertes Heparin, körpereigener Vielfachzucker und Gerinnungshemmer
 University of Fort Hare, Universität in Alice, Südafrika
 UnternehmerFrauen im Handwerk e.V., Bundesverband und Interessenvertretung von weiblichen Führungskräften im Handwerk 

UFH